Broekstuk (uitlaat), onderdeel van een motor of auto
Broekstuk (kleding), grote knopen, onderdeel van klederdracht
Broekstuk-nokpan, op de plaats waar diverse schuine dakvlakken van een kap bij elkaar komen plaatst men deze
Broekstuk (windmolen), bestaat uit twee, korte balken, die in de lengterichting van de kap liggen ter versteviging voor de door de bovenas uitgeoefende achterwaartse druk.
 Broekstuk (brandslang), koppelt twee brandslangen aan een brandslang.